Miejscowości w USA:
 Beardstown – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Beardstown (ang. Beardstown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cass